Râul Gârbova se poate referi la:

 Gârbova - afluent al râului Mureș
 Gârbova - afluent al râului Secaș
 Gârbova - afluent al râului Trotuș
 Gârbova Mare, curs de apă, afluent al râului Iza

Vezi și 
 Gârbova (dezambiguizare)